Эсен:

 Эсен — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Аверон.
 Эсен, Барыш (род. 1986) — турецкий шахматист, гроссмейстер.
 Эсен Буга-хан (ум. 1462) — хан Моголистана. Младший сын Султан-Увайс-хана.